FKM est un sigle pouvant désigner :

 FKM, la désignation normalisée d'un grand nombre de fluoropolymères ;
 François Kosciusko-Morizet, homme politique français.